Серезин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Серезин, Бен (род. 1962) — новозеландский кинооператор.
 Серезин, Майкл (род. 1942) — новозеландский кинооператор и кинорежиссёр.